Szkarłatne żagle (powieść)
 Szkarłatne żagle (film)